Никоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Никоновское сельское поселение — входит в Раменский район Московской области
 Никоновское сельское поселение — входит в Маслянинский район Новосибирской области